Membres de la dinastia budista Deva (segles VIII i IX)
 Membres de la dinastia vaixnavita Deva (segles  i )